het Grieks-orthodox patriarchaat van Alexandrië 
 het patriarchaat van de Koptisch-orthodoxe Kerk met zetel in Caïro
 het patriarchaat van de Koptisch-katholieke Kerk met zetel in Caïro
 het historische Latijns patriarchaat van Alexandrië, een titulair patriarchaat dat van 1215 tot 1964 bestond.